Teossena – nobildonna macedone antica, moglie di Agatocle
 Teossena d'Egitto – figlia della precedente
 Teossena di Tessaglia – nobildonna tessala, inclusa nel De mulieribus claris